Lapao puede referirse a:

Lingüística 
 Lapao, un geolecto del naxi que se habla en la China meridional y zonas de Birmania y el Tíbet. 
 LAPAO, nombre por el que es conocida la Lengua aragonesa propia del área oriental, glotónimo utilizado en la Comunidad de Aragón para referirse al idioma catalán.

Geografía 
 Lapão, un municipio brasileño del estado de Bahia.